Pescarolo puede referirse a:
 Pescarolo ed Uniti, localidad y comuna de la provincia de Cremona, región de Lombardía, Italia
 Pescarolo Sport, equipo de automovilismo de velocidad fundado por Henri Pescarolo con sede en Le Mans, Francia